Константа взаимодействия или константа связи — параметр в квантовой теории поля, определяющий силу (интенсивность) взаимодействия частиц или полей. Константа взаимодействия связана с вершинами на диаграмме Фейнмана.

Константа калибровочного взаимодействия 
В калибровочной теории параметр связи  вводится как коэффициент у одного из членов плотности лагранжиана:
 ,

где  — тензор калибровочного поля.

Безразмерная константа связи определяется как:
 .

Электромагнитное взаимодействие 
Электромагнитная константа взаимодействия  определяет значение вершины процесса испускания виртуального фотона:

 .

Эта величина известна как постоянная тонкой структуры:

 .

Сильное взаимодействие 
Константа взаимодействия в квантовой хромодинамике  определяет значение вершины процесса испускания кварком виртуального глюона:

 .

Эта величина сильно зависит от энергии взаимодействующих частиц:
  — на больших расстояниях;
  — на малых расстояниях.

На ядерном уровне основным процессом является испускание нуклоном виртуального пиона

 .

На этом уровне константа взаимодействия значительно больше:

 ,

где  — константа псевдоскалярного пион-нуклонного взаимодействия.

Слабое взаимодействие 
Константа слабого взаимодействия  (постоянная Ферми) определяет значение вершины процесса распада мюона:

 .

Для единообразия с другими константами связи приведём постоянную Ферми к безразмерному виду:

Гравитационное взаимодействие 
Интенсивность гравитационного взаимодействия определяется гравитационной постоянной Ньютона . Для единообразия с другими константами связи приведём её к безразмерному виду:

Бегущая константа связи 
При увеличении импульсов (волновых чисел ) взаимодействующих частиц значение константы связи меняются. Это изменение характеризуется бета-функцией :
 
где  — энергетический масштаб процесса.

Согласно современным представлениям все константы связи в планковском пределе сходятся к общему пределу (Великое объединение), в Стандартной модели константы пересекаются попарно при следующих энергиях:
  при 0,1 ТэВ;
  при 1013 ТэВ;
  при 1016 ТэВ.
В теориях, вовлекающих суперсимметрию, пересечение происходит в одной точке сразу для нескольких констант, что делает идеи суперсимметрии особо привлекательными.

Примечания

Литература 
 Р. Маршак, Э. Судершан Введение в физику элементарных частиц, 1962
 Капитонов Введение в физику ядра и частиц, 2002

Ссылки 
 

Квантовая теория поля
Физические константы
Безразмерные параметры